Alfa kan syfta på

 Α / Alfa – den grekiska bokstaven alfa
 Alef – den första bokstaven i det hebreiska alfabetet
 Alfa (namn) – ett kvinnonamn

Biologi
 Alfa 68 – en äppelsort
 Alfahanne – den dominerande hannen i en djurflock
 Alfahona – den dominerande honan i en djurflock
 Alfapar – det dominerande paret i en djurflock

Transport
 A.L.F.A. – ett bilmärke, se Alfa Romeo
 Team Alfa Romeo – ett italienskt racingstall
 Alfa-klass – en serie om sju atomubåtar byggda i Sovjetunionen under 1970-talet
 Alfa – tidigare upphandlingsnamn inom SJ för ett nytt snabbtåg, se SJ 3000

Teknik
 Alfa – inom astronomin en beteckning för en stjärna i varje stjärnbild, se Bayer-beteckning
 Alfajärn – en modifikation av järn
 Alfakanal – den fjärde komponenten utöver RGB i en bitmappsbild
 Alfastrålning – en typ av joniserande strålning
 Alfaversion – en relativt nyutvecklad version av ett dataprogram
 α – inom atomfysiken, se finstrukturkonstanten

Övrigt
 alfa – en finansiell term, se överavkastning
 Alfabilder – samlarbilder på idrottare
 Alfakurs - en introduktionskurs i kristen tro
 Arbetslöshetskassan Alfa – ett komplement till de traditionella arbetslöshetskassorna

Se även 
 Alpha – ytterligare olika betydelser